De Rally van Mexico 2016, formeel 30º Rally Guanajuato México, was de 30e editie van de Rally van Mexico en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2016. Het was de 548e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in León.

Verslag 
Jari-Matti Latvala boekte na een moeizame seizoensstart zijn eerste succes met een gecontroleerde zege op het Mexicaanse onverhard. Hij profiteerde maximaal van zijn lage startpositie en sloeg toe op de momenten wanneer teamgenoot Sébastien Ogier hiervan het meest last had. Ogier consolideerde daarachter voor een tweede plaats, terwijl Mads Østberg op ruime afstand opnieuw derde zou eindigen. Østberg profiteerde voornamelijk van de problemen van anderen en zag een podiumplaats nog zijne worden toen Daniel Sordo na afloop van de wedstrijd een straftijd van twee minuten geïncasseerd kreeg vanwege het overschrijden van het te gebruiken bandenaantal.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 16,47 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2016
Rally van Mexico
Sport in Guanajuato